X31 ou X-31  peut faire référence à :
 Exposition à un froid naturel excessif, d’après la classification internationale des maladies ;
 Rockwell-MBB X-31, un avion expérimental germano-américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres